Сабрина Эшли Вида Сантамария (; родилась 24 февраля 1993 года, Лос-Анджелес, США) — американская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (18)

Победы (13)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США